HMS Tracker je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Tracker (D24) 
 HMS Tracker (1997) 

Tracker